Centruroides (schorpioen), een geslacht van schorpioenen
 Centruroides (kevers), niet-geldige wetenschappelijke naam voor een geslacht van kevers